Саломо́н Калу́ (; ) — ивуарийский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
В первом сезоне на поле появился однажды. Во втором сезоне провёл на поле 14 официальных матчей, забив 12 мячей. В общей сложности провел 23 матча, забил 18 голов.

Благодаря удачным выступлениям в голландском чемпионате, был куплен «Фейеноордом» в 2003 году. Сумма трансфера составила €4 млн. За клуб провел 67 матчей, забил 35 голов. В 2005 удостоился звания Футболист года в Нидерландах.

Его дебют в «Челси» состоялся в августе 2006 года в матче с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии, а уже в октябре Саломон забил первый мяч за свой новый клуб. Это случилось в игре с «Блэкберном» на Кубок Лиги. Всего в первом сезоне Калу забил девять мячей и принял участие в 58 из 64 матчей клуба. Сезон 2007/08 Калу начал как один из основных нападающих команды.

В сезоне 2010/11 в 7-ми матчах, в которых он выходил на замену, Калу забил 5 голов.

В конце сезона 2011/12 стало известно, что Саломон Калу покинет «Челси» по окончании сезона и станет свободным агентом.

7 июля 2012 года Калу согласовал 4-летний контракт с французским «Лиллем». В чемпионате Франции 2012/13 забил 14 мячей в 28 матчах.

В августе 2014 Калу подписал трёхлетний контракт с немецким клубом «Герта» из Берлина. Отыграв в Германии 6 сезонов, в июле 2020 года перешел в бразильский «Ботафого».

14 июня 2022 года подписал контракт с действующим чемпионом Джибути — клубом «Арта/Солар7».

Карьера в сборной 
В 2008 году выступал за свою сборную на Кубке африканских наций. Признан лучшим молодым игроком Африки 2008 года.

Достижения 
Командные

«Челси»
 Чемпион Премьер-лиги: 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (4): 2007, 2009, 2010, 2012
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2007
 Обладатель Суперкубка Англии: 2009
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012

Сборная Кот-д’Ивуара
 Чемпион Кубка африканских наций: 2015

Личные

 Футболист года в Нидерландах: 2005
 Лучший молодой футболист Африки: 2008

Клубная статистика 
.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Ботафого»